National Provincial Championship 2005 – trzydziesta edycja National Provincial Championship, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby union. Zawody odbyły się w dniach 12 sierpnia – 22 października 2005 roku.

Dwadzieścia siedem uczestniczących zespołów zostało podzielonych na trzy hierarchicznie ułożone dywizje i w ramach każdej z nich drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym, następnie czołowe czwórki z każdej z dywizji awansowały do fazy pucharowej. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. Rozkład gier został opublikowany na początku lutego 2005 roku. W tym sezonie nie zostały zaplanowane spadki i awanse pomiędzy dywizjami z uwagi na fakt całkowicie nowej struktury rozgrywek w kolejnej edycji.

Po roku przerwy tytuł odzyskał zespół Auckland, w dywizji drugiej triumfowała drużyna Hawke's Bay, a w trzeciej Wairarapa Bush. Najlepszymi zawodnikami sezonu zostali w nich uznani odpowiednio Chris Smylie, Clint Newland i Simanu Simanu, a według dziennikarzy sportowych najlepszy był Greg Rawlinson reprezentujący North Harbour, wybrany spośród dwudziestu siedmiu zwycięzców regionalnych plebiscytów.

Na meczach pierwszej dywizji pojawiło się łącznie około pięciuset tysięcy widzów.

Dywizja I

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Dywizja II

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Dywizja III

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

2005
2005 w rugby union
2005 w Nowej Zelandii